Скробово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Скробово — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Скробово — деревня в Бологовском районе Тверской области.